Ибрагим Юсупов (, ; 5 мая 1929 — 24 июля 2008) — советский, каракалпакский и узбекский поэт, переводчик и драматург, педагог. Народный поэт Узбекистана и Каракалпакстана. Герой Узбекистана (2004).

Автор текста гимна Республики Каракалпакстан.

Биография 
Родился 5 мая 1929 года в посёлке Азат (ныне Чимбайский район Каракалпакстана). Отец будущего поэта, Юсуп ахун Сайекеев (1875-1931) был религиозным деятелем и крупным землевладельцем, участвовал в вооружённых выступлениях против Советской власти в рядах местных басмачей. Арестован в 1931 году по обвинению во вредительстве и отправлен в ссылку в Туркменистан, не вернулся из ссылки. Мать, Ханбиби, воспитала двоих сыновей и четырёх дочерей. С тринадцати лет начал зарабатывать на жизнь, чтобы помочь в содержании семьи. Учился в Каракалпакском педагогическом институте. По окончании института в 1949 году стал преподавать в нём литературу. В 1952 году обвинялся в сотрудничестве с буржуазно-националистическими группировками, было возбуждено уголовное дело. Но с формулировкой "из-за недостатка доказательств" был оправдан.
  
В 1961-1962 годах был редактором журнала «Амударья», потом перешёл на научную работу в Институт языка, литературы и истории Каракалпакского филиала АН СССР. В 1965-1980 годах возглавлял Союз писателей Каракалпакской АССР.  

По его инициативе впервые во многих городах СССР проводились дни Каракалпакской культуры, в том числе в Москве, Киеве, Алматы, Вильнюсе и других городов союза. В он 1980-1985 гг. трудился на посту председателя Каракалпакского Комитета по защите мира, руководителя Центра по духовности и просветительству. 

В 1990 году обвинялся в антисоветской деятельности за стих «Куда нас привёл», резко критиковавший деятельность М. Горбачёва.

В 2004 году по случаю годовщины конституции Узбекистана президент Узбекистана Ислам Каримов присвоил Ибрагиму Юсупову звание Героя Узбекистана и высшую награду «Золотая звезда». При вручении награды президент Каримов назвал И. Юсупова «одним из оружий Узбекистана. Мы должны были присвоить это звание Юсупову когда-то давным-давно. Я очень горжусь тем, что являюсь современником и другом такого великого человека и поэта»..
Он неоднократно избирался депутатом Верховного совета КАССР. В 1990-1994 годах избирался в депутаты Верховного совета УзССР и Узбекистана. Многократно был доверенным лицом И. А. Каримова на выборах президента Республики Узбекистан и активно поддержал его кандидатуру. Ислам Каримов по случаю кончины И. Юсупова выразил соболезнования семье поэта: 

Кайсын Кулиев на одной из встреч поэтов и писателей СССР в Крыму в присутствии Расула Гамзатова, Чингиз Айтматова и самого Ибрагима Юсупова: «Ибрагим Юсупов является пророком поэзии тюркоязычных народов наряду с Навои и Махтумкули». Памятник Ибрагима Юсупову установлен ​​на Аллее литераторов в Ташкенте.

Он был женат на Бибизаде Жуманазаровой, дочери председателя президиума КАССР Матеке Жуманазарова (1941-1960). Был лично знаком с первым секретарём ЦК Компартии УзССР Шарафом Рашидовым.

Творчество 
Первые произведения Юсупова были опубликованы в 1949 году. Им были написаны сборник рассказов «Осень у старого тутовника» («Ǵarrı tuttaǵı gúz»); сборники поэм и стихов «Лирика счастья» («Bahıt lirikası»), «Путнику с Востока» («Kúnshıǵıs jola wshısına»), «Семь перевалов» («Jeti asırım»), «Степные грёзы» («Dala ármanları»), «Течение века» («Zaman aǵımı»), «Томирис и другие поэмы», «Вдохновение». Для Каракалпакского музыкально-драматического театра им были написаны пьесы «Сорок девушек» («Qırq qız»), «Судьба актрисы» («Aktrisanı ıǵbalı»), «Шутник Умирбек» («Ómirbek laqqı»). Юсупов также занимался переводом на каракалпакский язык произведений классиков русской и других литератур: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Т. Г. Шевченко, Абая, Г. Тукая, Шекспира и других.

Талант Ибрагима Юсупова с наибольшей силой раскрылся в годы независимости Узбекистана. Рамиль Исламов по случаю его 80-летия сказал: «В своих стихотворениях и поэмах, публицистических статьях он с большой гордостью воспевал свободную жизнь своего народа, происходящие в стране коренные преобразования».

В связи с кончиной И. Юсупова Президент страны И. Каримов выразил соболезнование. Он похоронен в кладбище «Шорша Баба» («Сорша») в Нукусе.

Награды 
 Герой Узбекистана (25.08.2004)
 Орден «Эл-юрт Хурмати» (04.05.1999)
 Орден «Дустлик»
 Орден Трудового Красного Знамени (04.05.1979)
 Медаль «За трудовое отличие» (18.03.1959)
 Народный поэт Узбекистана

Семья 
Отец: Юсуп Охун Сайекеев (ред. предположительные годы жизни 1875-1932-гг).

Мать: Ханбиби Хожамурат кызы (ред. предположительные годы жизни 1898-1974-гг).

Супруга: Бибизада Джуманазарова (1934—1980). Была дочерью председателя президиума КАССР (на тот момент высшый должность в республике) М.Жуманазарова (годы пребывание в должности 1941-1960 гг).

Дети:
 Шахзада Юсупова (внуки: Султан, Хансулу, Алия).
 Бахрам Юсупов. Бахрам Юсупов был женат на дочери председателя Президиума Верховного совета  КАССР (на тот момент высшый должность в республике) К.Рзаева (годы пребывание в должности 1978-1985 гг).
 Мадияр Юсупов (внуки: Аллаяр и Данияр). М.Юсупов был заместителем Государственного налогового управления Республики Каракалпакстан в 1991-1997-гг.
 Арухан Юсупова (внуки: Тимур и Зухра).
 Айжамал Юсупова (внуки: Ильяс, Бахауатдин, Айсулыу, Айзада). А.Юсупова является директором Музея истории и искусств Каракалпакстана.

Примечания

Ссылки 
 Краткая литературная энциклопедия
 

Выпускники Каракалпакского государственного университета
Каракалпакские поэты
Поэты — авторы гимнов
Народные поэты Узбекистана
Депутаты Верховного Совета Каракалпакской АССР
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 12-го созыва